Vladislas ou Vladislav ou Ladislas est un nom propre d'origine slave qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Vladislas ou Vladislav ou Ladislas est un prénom masculin. Il a pour autres formes masculines Ladislaw, Laszlo, Wladislav et Wladislaw, ainsi que Ladislawa au féminin.

Vladislas ou Vladislav ou Ladislas est aussi un patronyme.

Dynasties 
Vladislav ou Ladislas fut le nom de plusieurs rois ou princes de Pologne, de Bohême et de Hongrie.

 Liste des souverains de Pologne (Ladislas)
 Liste des rois de Bohême (Vladislav)
 Liste des souverains de Hongrie (Ladislas)

Toponyme 
 Vladislav, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina, en République tchèque.

Notes et références